Kecamatan Gedangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Gedangan (distrikt i Indonesien, lat -7,39, long 112,73), Jawa Timur, 
 Kecamatan Gedangan (distrikt i Indonesien, lat -8,34, long 112,62), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar